Kratery uderzeniowe powstałe w wyniku upadku ciał niebieskich:
 Gusiew (krater w Rosji)
 Gusiew (krater marsjański)

Zobacz też 
 Gusiew, miejscowość w Rosji